

Бутирське — село, Мішкинський район, Курганська область
 Бутирське — присілок, Мішкинський район, Курганська область